van Cammingha, adellijke familie uit Friesland
 Camminghaslot, een voormalige state in Ballum, Ameland
 Camminghahuis, een pand in Franeker, Friesland
 Cammingha State, een stins in Franeker
 Huis Cammingha, een kasteel in Bunnik
Personen met de naam Cammingha:
 Reinier Camminga (13e eeuw)
 Gerrit van Cammingha (1340 - ?)
 Ritske Jelmera Cammingha (1383 - 1450), een Amelandse hoofdman
 Sybrand van Cammingha,  grietman van Leeuwarderadeel van 1578 - 1594
 Wijtze van Cammingha (? - 1606), gedeputeerde naar de Staten-Generaal en gecommitteerde bij de Raad van State
 Valerius Vitus van Cammingha (? - ?)
 Frederick Ignatius van Camminga (? - ?1768), heer van Oudheusden, Elshout en Hulten
 Gerrit Ferdinand van Camminga (? - ?1770), heer van Oudheusden, Elshout en Hulten
 Dominicus van Camminga (? - ?1794), heer van Oudheusden, Elshout en Hulten
 Susanna Barbara van Camminga (1727 - ?1801), vrouwe van Oudheusden, Elshout en Hulten
 V.V. Cammingha burgemeester van Leeuwarderadeel 1823 - 1852
 Taco van Cammingha grietman van Wonseradeel 1652 - 1664
 Rienck van Cammingha burgemeester van Franeker 1586
 Wijtze van Cammingha (? - 1606), gedeputeerde naar de Staten-Generaal namens Friesland, gecommiteerde naar de Raad van State.
Zie ook:
 Camminghaburen